Сена може да се отнася за:

 Сена, река във Франция
 Аертон Сена, бразилски пилот от Формула 1
 Сена (народност), Мозамбик и Малави
 Сена (език), говорен от народността
 Сена (династия), владяла Бенгал в периода 1095 – 1260 г.
 Сена (Арагон), село в Испания
 Сена (растение), род растения (Senna)